La Yellowstone Association est une association américaine fondée en 1933 afin de protéger l'écosystème du parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. Basée dans le parc, elle propose des ouvrages et des visites aux touristes. Depuis sa création, elle a apporté plus de 15 millions de dollars au parc national.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Parc national de Yellowstone

Lien externe 
  site web de l'association

Parc national de Yellowstone